Výraz predátor se užívá v několika významech:

 predátor – dravý živočich
 Predátor – sci-fi film z roku 1987
 Predátor 2 – pokračování filmu z roku 1990
 Predátor – rasa vesmírných lovců z tohoto filmu
 Predátoři – sci-fi film z roku 2010
 MQ-1 Predator – bezpilotní průzkumný letoun US Air Force
 The Predator – název alba a hitu amerického rapera Ice Cubea
 Predátorské úvěrování – termín pro různé druhy nepoctivého jednání při sjednávání úvěrů

Související články 
 Vetřelec vs. Predátor (rozcestník)